En Pologne, Nosów peut désigner :

 Nosów, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Nosów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.